13982 Thunberg – asteroide della fascia principale
 Carl Peter Thunberg (1743-1828) – botanico ed entomologo svedese
 Class Thunberg (1893-1973) – pattinatore di velocità su ghiaccio finlandese
 Greta Thunberg (2003) – attivista svedese
 Stein Thunberg (1954) – ex calciatore norvegese